C8H6 – formula molecolare del benzociclobutadiene
C8H6 – formula molecolare del calicene
C8H6 – formula molecolare del fenilacetilene

Formule molecolari